Clássico é um confronto futebolístico de grande rivalidade gerada por diversos motivos, que pode envolver dois times ou duas seleções diferentes. Dérbis ou derbys (a palavra em inglês adotada em alguns casos) são jogos clássicos considerados locais, como por exemplo, um clássico envolvendo duas equipes do mesmo bairro, cidade, região, distritos ou estados. Existem clássicos entre seleções como Brasil vs. Argentina. Alguns destes encontros são protagonizados pelos confrontos entre os jogadores ou as torcidas dos clubes, dadas as tensões envolvidas dentro e fora dos estádios.

Tipos de clássicos

Derbys 
É o tipo de clássico que envolve duas equipes da mesma região, estado ou cidade, ou seja, são equipes rivais pertencentes à mesma área.

Clássicos entre clubes da mesma cidade 
Podem ser chamados de clássicos municipais ou citadinos. Os clássicos de times da mesma cidade são bastante frequentes no Brasil e em Portugal. Normalmente esses clássicos tem muito rivalidade por causa da proximidade maior entre os clubes envolventes no clássico. Muitos desses clássicos os times jogam no mesmo estádio.

 Ponte Preta vs. Guarani (Derby Campineiro, de Campinas)
Grêmio vs. Internacional (Grenal, de Porto Alegre)
 Flamengo vs. Fluminense (Fla-Flu, do Rio de Janeiro)
 Palmeiras vs. Corinthians (Derby Paulista, de São Paulo)
 Sporting vs. Benfica (Dérbi Lisboeta, de Lisboa)
 Porto vs. Boavista (Dérbi da Invicta, de Porto)
 Atlético de Madrid vs. Real Madrid (Dérbi de Madrid, de Madrid)
 Arsenal vs. Tottenham (North London Derby, de Londres)

Clássicos entre clubes da mesma conurbação ou região metropolitana 
São clássicos mais raros, porque a maioria dos clubes profissionais se localizam na cidade principal da região.

 Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (Revierderby, de Vale do Ruhr)
 FC Seoul vs. Suwon Samsung Bluewings (Super Match, da Região Metropolitana de Seul, na Coreia do Sul)

Clássicos entre clubes da mesma divisão administrativa 
São clássicos entre clubes do mesmo estado, província, condado ou distrito. Não é só considerado clássico estadual ou distrital, derbys entre clubes de cidades diferentes, são também clássicos entre times da mesma cidade com torcidas de dimensão estadual, como o Derby Paulista.

 Sevilla vs. Real Betis (Dérbi da Andaluzia, de Andaluzia)
 Braga vs. Vitória de Guimarães (Dérbi do Minho, de Minho)

Clássicos entre clubes da mesma região nacional 
São clássicos que normalmente os clubes são de estados ou províncias diferentes, mas são localizados na mesma região.

 Werder Bremen vs. Hamburgo (Nordderby, do Norte da Alemanha)
Manchester United vs. Liverpool (North West Derby, de Noroeste da Inglaterra)

Clássicos nacionais 
São clássicos em que normalmente os dois times estão entre os  dominantes do futebol no cenário nacional, as duas equipes normalmente têm torcedores em todos os cantos do país.

 Barcelona vs. Real Madrid (El Clásico, são as duas maiores equipes da Espanha)
 Porto vs. Benfica (O Clássico, são dois dos Três Grandes times dominantes do futebol de Portugal)
 Borussia Dortmund vs. Bayern de Munique (Der Klassiker, é o clássico que envolve duas das maiores equipes da Alemanha).

Rivalidades sociais 
Esses clássicos envolvem dois times rivais de torcedores em sua maioria de classes diferentes, ou seja, um time tem seus torcedores geralmente pertencentes à classe baixa e o outro time tem seus torcedores geralmente pertencentes à classe alta.

 Galatasaray vs. Fenerbahçe (The Intercontinental Derby, normalmente os torcedores do Galatasaray são considerados de classe alta e os do Fenerbahçe de classe baixa)
 Panathinaikos vs. Olympiacos (Derby of the eternal enemies, normalmente os torcedores do Panathinaikos são de classe da capital Atenas e os Olympiacos são de classe baixa de Pireu)
River Plate vs. Boca Juniors (Superclássico do futebol argentino, normalmente os torcedores do River Plate são de classe alta, e os do Boca Juniors de classe baixa).

Rivalidades envolvendo religião 
Essas rivalidades são as que mais extrapolam as 4 linhas do campo, porque as duas equipes que se envolvem têm suas torcidas com crenças religiosas distintas, e isso pode originar um grave problema social, o sectarismo.

 Celtic vs. Rangers (Old Firm, os torcedores do Rangers são normalmente protestantes e os torcedores do Celtic são normalmente católicos).

Rivalidades envolvendo identidade nacional 
Apesar de muitas dessas rivalidades os dois times estarem em um mesmo país, as torcidas das equipes têm diferentes identidades nacionais.

 Barcelona vs. Real Madrid (El Clásico, os torcedores do Barcelona se identificam como catalães e querem que a Catalunha se torne independente da Espanha e o Real Madrid é um dos maiores símbolos da realeza espanhola e também do nacionalismo espanhol).
 Celtic vs. Rangers (Old Firm, os torcedores do Celtic tem identificação nacional irlandesa e os torcedores de Rangers tem identidade nacional do Reino Unido).

Rivalidades políticas 
Esses clássicos envolvem dois times rivais com ligações políticas opostas, ou seja, um time tem ligações com a esquerda e o outro com a direita (espectro da esquerda-direita).

 Celtic vs. Rangers (Old Firm, o Celtic e os seus torcedores, têm geralmente ligações à esquerda, e o Rangers e os torcedores, são geralmente ligados à direita).
 Hamburgo vs. St. Pauli (Hamburger Stadtderby, o Hamburgo é um clube que está ligado à direita política e o St. Pauli um clube de ligações esquerdistas).
 Roma vs. Lazio (Derby della Capitale, ao passo de que a Lazio ao passar dos anos vem agrupando grupos de torcedores abertamente fascistas, como a própria torcida organizada "irriducibili" com cantos racistas e antissemitas, fazendo da AS Roma um lugar seguro para agrupamento de torcedores e militâncias alinhadas à esquerda).

Clássicos entre seleções nacionais 
As  rivalidades seleções nacionais podem começar por vários motivos, como por causa de tensões políticas entre os países, eventos históricos ou proximidades geográficas. Muitas das rivalidades entre as nações é somente esportiva, mas muitas vezes existem tensões históricas entre as duas nações.

 França vs. Inglaterra (França-Inglaterra)
 Portugal vs. Espanha (Espanha-Portugal)
 Brasil vs. Argentina (Argentina-Brasil)

Listas de clássicos entre clubes 

Entre clubes, normalmente ocorre entre equipes da mesma cidade. São os casos, por exemplo, dos clássicos entre Internazionale vs. Milan (o "Derby della Madonnina"),Arsenal vs. Tottenham ("North London Derby"), e Sport Club Corinthians Paulista vs. Sociedade Esportiva Palmeiras (o "derby paulista"). Em alguns países, no entanto, há grandes rivalidades que extrapolam dimensões locais, geram grande repercussão no meio esportivo e mobilizam fãs do esporte. São os casos, por exemplo, do "Le Classique" francês entre Olympique de Marseille vs. Paris Saint-Germain, do "English Derby"  entre Liverpool vs. Manchester United e do "El Clásico" espanhol entre Barcelona vs. Real Madrid e o já citado "Derby della Madonnina" entre Milan e Internazionale.

Países lusófonos

Clássicos de Portugal 
Em Portugal, os jogos clássicos são maioritariamente dérbis (disputados entre equipas geograficamente próximas) e clássicos que envolvem o Porto e uma equipa de Lisboa.

Clássicos do Brasil 

Por ser um país de dimensão continental, o Brasil tem um caso particular, e as grandes rivalidades deram-se historicamente nos limites estaduais, já que há um grande número de clubes polarizando as atenções neste país.

Clássicos em Angola

Outros clássicos da Europa

Clássicos da Albânia

Clássicos da Alemanha

Clássicos da Áustria

Clássicos do Azerbaijão

Clássicos da Bélgica

Clássicos da Bósnia e Herzegovina

Clássicos da Bulgária

Clássicos da Croácia

Clássicos da Dinamarca

Clássicos da Escócia

Clássicos da Espanha

Clássicos da Finlândia

Clássicos da França

Clássicos da Grécia

Clássicos da Holanda

Clássicos da Hungria

Clássicos da Inglaterra 

Embora não seja um clássico, o jogo Bolton 2 a 0 West Ham fez história no dia 28 de Abril de 1928, quando estiveram mais de 127.000 torcedores dentro do Estádio de Wembley, o maior da Inglaterra e na época o maior do mundo.

Clássicos da Irlanda

Clássicos da Irlanda do Norte

Clássicos na Itália

Clássico de Israel

Clássicos da Noruega

Clássicos do País de Gales

Clássicos da Polónia

Clássicos da República Tcheca

Clássicos da Romênia

Clássicos da Rússia

Clássicos da Sérvia

Clássicos da Suécia

Clássicos da Suíça

Clássicos da Turquia

Clássicos da Ucrânia

Outros clássicos das Américas

Clássicos da Argentina

Clássicos da Bolívia

Clássicos do Canadá

Clássicos do Chile

Clássicos da Colômbia

Clássicos da Costa Rica

Clássicos do Equador

Clássicos dos Estados Unidos

Clássicos do México

Clássicos do Paraguai

Clássicos do Peru

Clássicos do Uruguai

Clássicos da Venezuela

Clássicos da África

Clássicos da África do Sul

Clássicos do Egito

Clássicos da Etiópia

Clássicos do Marrocos

Clássicos da Tunísia

Clássicos da Ásia

Clássico da Arábia Saudita

Clássicos da China

Clássicos da Coreia do Sul

Clássicos da Índia

Clássicos do Irã

Clássicos do Japão

Clássicos da Oceania

Clássicos da Austrália

Clássicos da Nova Zelândia

Clássicos entre clubes internacionais

Clássicos extintos

Listas de clássicos entre seleções nacionais 
Os clássicos disputados entre seleções nacionais também seguem o padrão "local" entre os clubes, ou seja, ocorrem entre países do mesmo continente geralmente, como Brasil vs. Argentina, França vs. Inglaterra e Espanha vs. Portugal.

Seleções membras da AFC

Seleções membras da CAF

Seleções membras da CONCACAF

Seleções membras da CONMEBOL

Seleções membras da UEFA

Clássicos entre seleções extintos

Clássicos entre seleções de confederações diferentes

Maiores clássicos de futebol no mundo 
A lista dos maiores clássicos do mundo segundo o site FourFourTwo

 
Cultura desportiva
